Jurandów – dzielnica Kłodzka 
 Jurandów – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Chynów.